Trappes es una comuna francesa situada en el departamento de Yvelines, de la región de Isla de Francia.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Yvelines